Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Melo e André Sá che hanno battuto in finale Jean-Julien Rojer e Marcio Torres 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Melo /  André Sá (Campioni)
 Pablo Cuevas /  Brian Dabul (semifinali)

 Bruno Echagaray /  Mirko Pehar (primo turno)
 Marcel Felder /  Franco Ferreiro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 2006